Ашенфельтер — фамилия. Известные носители:
 Ашенфельтер, Орли (1942) — американский экономист.
 Ашенфельтер, Хорац (1923—2018) — американский легкоатлет.